

Родіоновка — село, Атбасарський район, Акмолинська область

Родіоновка — присілок, Колпашевський район, Томська область
 Родіоновка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Родіоновка — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан